

Словікув — село в гміні Пшитик Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Словікув — село в гміні Рудники Олеського повіту Опольського воєводства